Pantee (Delima), een plaats in Indonesië
Pantee (Ingin Jaya), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing